Alphonse de Liguori (1696-1787), prélat italien ;
 Alphonsus Liguori Penney (1924-2017), prélat canadien ;
 Deborah Liguori (née en 1989), joueuse italienne de volley-ball.

Prénom 
 Liguori Lacombe (1895-1957), avocat et homme politique fédéral et municipal du Québec.

Autre 
 Saint-Liguori, municipalité du Québec, nommée ainsi en l'honneur d'Alphonse de Liguori.